Pakiam ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Callist Soosa Pakiam (* 1946), indischer Geistlicher, Erzbischof von Trivandrum
 Murphy Nicholas Xavier Pakiam (* 1938), malaysischer Geistlicher, Erzbischof von Kuala Lumpur